Boy A – romanzo di Jonathan Trigell del 2004
 Boy A –  film del 2007 diretto da John Crowley